Sibérie m'était contéee е четвъртият соло албум на Ману Чао. Албумът е изцяло на френски език и включва книжка с текстовете на песните от предишни албуми на певеца.

Песните от албума са свързани с Париж и парижкия начин на живот.

Песни 
 Le P'tit jardin
 Petite blonde du boulevard Brune
 "La valse à sale temps"
 Les mille paillettes
 Il faut manger
 Helno est mort
 J'ai besoin de la lune
 L'automne est las
 Si loin de toi, je te joue
 100.000 remords
 Trop tard, trop tard
 Te tromper
 Madame banquise
 Les Rues de l'Hiver
 "Sibérie fleuve amour"
 "Les petites planètes"
 Te souviens tu...
 J'ai besoin de la lune remix
 Dans mon jardin
 Merci bonsoir...
 Je suis fou de toi
 Les yeux turquoises
 "Sibérie"

Албуми на Ману Чао